

Persone 
 Arnold von Bruck (1500 circa-1554) – compositore fiammingo
 Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) – storico e scrittore tedesco
 Edith Bruck (1931) – scrittrice e poetessa ungherese naturalizzata italiana
 Yoav Bruck (1972) – nuotatore israeliano

Geografia

Austria 
 Bruck am Ziller – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Bruck an der Großglocknerstraße – comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Bruck an der Leitha – città nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Distretto di Bruck an der Leitha – distretto con capoluogo Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Bruck an der Mur – città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Distretto di Bruck an der Mur – ex distretto con capoluogo Bruck an der Mur (Stiria)
 Distretto di Bruck-Mürzzuschlag – distretto con capoluogo Bruck an der Mur (Stiria)
 Bruck am Ostrong – frazione di Pöggstall, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Bruckneudorf – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Bruck-Waasen – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)

Germania 
 Bruck – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Bruck – ex comune ora frazione di Berg, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Bruck – frazione di Burk, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Bruck – ex comune ora frazione di Erlangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Bruck – ex comune ora frazione di Neuburg an der Donau, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Brück – città nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Brück – ex comune ora frazione di Dettelbach, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Bruck in der Oberpfalz – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Dreis-Brück – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca 
 Bruck – antico nome tedesco di Nebřeziny, frazione del comune di Plasy nel distretto di Plzeň-sever (Plzeň)
 Bruck – antico nome tedesco di Mostek, frazione del comune di Křižovatka nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)
 Bruck am Hammer – antico nome tedesco di Brod nad Tichou, comune nel distretto di Tachov (Plzeň)

Slovacchia 
 Bruck an der Donau – antico nome tedesco di Most pri Bratislave, comune nel distretto di Senec (Bratislava)

Svizzera 
 Bruck – antico nome tedesco di Broc, comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Altro 
 10737 Brück – asteroide della fascia principale
 Bruck Chun – personaggio di Guerre stellari
 Schloss Bruck – castello nei pressi di Lienz (Austria)

Pagine correlate 
 Die Brücke (disambigua)